In the Heat of the Night (boek), een boek van John Ball uit 1965
 In the Heat of the Night (film), een film uit 1967, gebaseerd op het boek
 In the Heat of the Night (televisieserie), een op de film gebaseerde politieserie uit de jaren tachtig en negentig
 In the Heat of the Night (Ray Charles), een door Quincy Jones voor de film uit 1967 gecomponeerd nummer, geschreven door Marilyn en Alan Bergman, en uitgevoerd door Ray Charles; voor de televisieserie gecoverd door Bill Champlin
 In the Heat of the Night (Pat Benatar), een album van Pat Benatar uit 1979
 In the Heat of the Night (album van Imagination), een album van Imagination uit 1982
 In the Heat of the Night (nummer van Imagination), een nummer van Imagination uit 1982
 In the Heat of the Night (Jeff Lorber), een album van Jeff Lorber uit 1984
 In the Heat of the Night (Sandra), een nummer van Sandra uit 1985